Langendamm bezeichnet:

 Langendamm (Nienburg/Weser), einen Ortsteil der Kreisstadt Nienburg/Weser in Niedersachsen
 einen Ortsteil der Stadt Ribnitz-Damgarten im Landkreis Vorpommern-Rügen in Mecklenburg-Vorpommern
 Langendamm (Varel), einen Ortsteil der Stadt Varel im Landkreis Friesland in Niedersachsen
 Langendamm (Spreenhagen), Wohnplatz in der Gemeinde Spreenhagen, Lkr. Oder-Spree, Brandenburg